Grameen steht für:

 Grameen Bank, Mikrofinanz-Institut
 Grameen Shakti, Energieunternehmen in Bangladesh
 Grameenphone, Mobilfunkanbieter in Bangladesh